Brandenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Brandenfels (* 1869; † nach 1932), deutsche Schriftstellerin
 Henriette Treusch von Buttlar-Brandenfels (1813–1889), deutsche Schriftstellerin
 Horst Freiherr Treusch von Buttlar-Brandenfels (1900–1990), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor sowie Mitglied des Oberkommandos der Wehrmacht
 Horst Treusch von Buttlar-Brandenfels (Luftschiffer) (1888–1962), deutscher Offizier, zuletzt Oberst im Zweiten Weltkrieg
 Johannes Freiherr Treusch von Buttlar-Brandenfels (* 1940), deutscher Autor, siehe Johannes von Buttlar
 Wilhelm Treusch von Buttlar-Brandenfels († 1889), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Ruine Brandenfels, Burgruine unweit der Ortschaft Markershausen im Werra-Meißner-Kreis in Hessen nahe der Grenze zu Thüringen